Walet pikowy – polski film z 1960 roku w reż. Tadeusza Chmielewskiego
 Walet pikowy (Пиковый валет) – powieść Borisa Akunina, pierwsze wydanie rosyjskie 1999